LFP Awards, также известная как La Liga Awards — ежегодная церемония награждения, организованная Федерацией футбола Испании (LFP) и вручаемая после окончания футбольного сезона Испании (с 2008/09).

Постоянные номинации

Победители

Победы по игрокам

Победы по клубам

Временные номинации 

Награды были вручены единожды:

Команда сезона

Игрок и тренер месяца

См. также 
 Награда Дон Балон
 Трофей Мигеля Муньоса
 Трофей Сарры
 Трофей Пичичи
 Трофей Саморы

Примечания 

Футбольные награды в Испании
Ла Лига